Guilgal (Bíblia), ciutat de Palestina
 Guilgal d'Efraïm, ciutat de Palestina, al territori de la tribu d'Efraïm
 Guilgal de Jericó, primera ciutat israelita després de creuar el Riu Jordà